.45 Colt – cartuccia della Colt
Colt Single Action Army – tipo di rivoltella a sei colpi prodotta dalla Colt
Colt .45 – film del 1950 diretto da Edwin L. Marin
Colt .45 – serie televisiva statunitense basata sul film trasmessa dal 1957 al 1960
Colt 45 – film del 2014 diretto da Fabrice du Welz
Colt 45 – birra doppio malto statunitense